Les Bullinidae forment une famille de mollusques appartenant à l'ordre des Opisthobranchia.

Liste des genres 
Selon  :
 genre Bullina Férussac, 1822 -- 15 espèces
 genre Rictaxiella Habe, 1958 -- 3 espèces

Références taxinomiques

Notes et références 

Cephalaspidea